Мюллер, Йонас:
 Мюллер, Йонас (немецкий хоккеист) (род. 1995) — немецкий хоккеист, защитник.
 Мюллер, Йонас (швейцарский хоккеист) (род. 1984) — швейцарский хоккеист, вратарь. Мюллер, Йонас (саночник) (род. 1997), австрийский саночник, чемпион мира.